Бенева:

 Бенева — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.
 Бенева — один из сорока четырёх округов штата Айдахо.